Výraz Barča může být
 domácí varianta ženského jména Barbora
 Kulturní dům Barikádníků v Praze-Strašnicích
 Lokomotiva 751